WKP steht als Abkürzung für:

 Weibliche Kriminalpolizei in Deutschland in den 1920er bis 1970er Jahren
 Wiener Koordinationsparcours, ein sportwissenschaftlicher Test
 Wikipedia/Wikidata  bei VIAF 

Siehe auch:
 WKP(B), russische Abkürzung für KPdSU seit 1925

Abkürzung